Sion steht für:

 Sono Sion, ein Elektroauto mit Solarzellen-Karosserie
 Sion (Band) eine britische Band aus Andover, Hampshire
 Brauhaus Sion, historische Brauerei und heutige Gastwirtschaft in der Kölner Altstadt
 Zion (auch Sion), Name für das vorisraelitische Jerusalem
 Titularerzbistum Sion
 Siôn, walisische Variante des Vornamens Johann, siehe Johannes#Varianten

Orte:
 Sitten (französisch Sion), Hauptort des Schweizer Kantons Wallis
 Sion (Gers), Gemeinde im französischen Département Gers
 Sion (Saxon-Sion), Ortsteil der französischen Gemeinde Saxon-Sion
 Sion (Val-de-Fier), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Val-de-Fier

weitere geographische Objekte:
 Bezirk Sitten (französisch district de Sion), Bezirk im Schweizer Kanton Wallis
 Burg Sion, Burg in Böhmen
 Montagne de Sion, Höhenzug im französischen Département Haute-Savoie
 Río Sion, Fluss in Peru
Personen:
 Elior Sion (* 1990), britischer Pokerspieler
 Hans Sion (1911–1998), Kölner Bierbrauer
 Hubert Sion (?–1957), deutscher Bildhauer
 SION, japanischer Musiker
 Sjón, isländischer Autor und Künstler

Siehe auch:
 Kloster Sion
 Sionne
 Zion (Begriffsklärung)